Bovis ist

 der Genitiv singular von lateinisch bos = Rind, Siehe Rinder
 bei Bakteriennamen ein Hinweis auf Erreger von Rinderkrankheiten, siehe Mycobacterium bovis
 als Bovis-Einheit ein Maß für „Erdstrahlen“, siehe: Radiästhesie#Bovis-Einheiten

Bovis ist der Familienname von
 Maurice Bovis, französischer Ringer
 André Bovis, Radiästhesist aus Nizza